«Цветик-семицветик» может означать:

 «Цветик-семицветик» — балет, поставленный в 1965 году.
 «Цветик-семицветик» — сказка Валентина Катаева.
 «Цветик-семицветик» — советский мультфильм 1948 года.
 «Цветик-семицветик» — советский фильм 1968 года.